

Отборочный тур 
26.04.2009 «Рязань-ВДВ» (Рязань) — «ГосУниверситет» (Иваново) 25:0

26.04.2009 «Энергия» (Воронеж) — «ТГУ» (Тамбов) 9:1

26.04.2009 «Лада» (Тольятти) — «Звезда-2005» (юниор) (Пермь) -:+

29.04.2009 «ШВСМ Измайлово» (Москва) — «Долгие Пруды» (Долгопрудный) 9:0

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2009 год в женском футболе
Футбол в России в 2009 году